Санди́но () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Сандино, Аугусто Сесар (1895—1934) — никарагуанский революционер.
 Сьюдад-Сандино
 орден Аугусто Сесара Сандино
 Международный аэропорт имени Аугусто Сандино
 Стадион Аугусто Сезар Сандино
 Сандино — биографический фильм Мигеля Литтина
 Сандино Морено, Каталина (род. 1981) — колумбийская актриса.